Baco es uno de los nombres del dios griego Dioniso, pero también puede referirse a:

Arte 
Baco, cuadro del pintor italiano Caravaggio.
Baco enfermo, uno de los primeros cuadros de Caravaggio.
Baco, cuadro atribuido a menudo al pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci.
Baco, escultura en mármol realizada entre 1496 y 1497 por Miguel Ángel.
Baco, ópera en cuatro actos con música de Jules Massenet y libreto en francés de Catulle Mendès.

Deporte 
JS Baco, equipo de fútbol de la ciudad de Koné, Nueva Caledonia.

Lugares 
Baco, corregimiento de Panamá.
Baco, localidad de Etiopía.
Furius Baco, montaña rusa instalada en el parque temático PortAventura Park, Salou, España.
(2063) Bacchus, un asteroide Apolo.

Personas 
San Baco, uno de los mártires cristianos.
 Bacø o Bacø Vicious, nombre literario utilizado por el escritor español Esteban Gutiérrez Gómez para firmar su obra poética.